Меншиков () — російське прізвище.

 Меншиков Леонід Омелянович (1916—2004) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Меншиков Олег Євгенович (1960) — російський актор.
 Меншиков Олександр Володимирович (1917—1995) — радянський футбольний суддя.
 Меншиков Олександр Данилович (1673—1729) — російський державний і військовий діяч, князь, генералісимус.
 Меншиков Олександр Євгенович (1964) — радянський, туркменський, український та російський футболіст, півзахисник та нападник.
 Меншиков Олександр Сергійович (1787—1869) — російський князь, генерал-ад'ютант, адмірал.

 Меньшикова Ніна Євгеніївна (1928—2007) — радянська і російська кіноактриса, народна артистка РРФСР.
 Меньшикова Олександра Григорівна (1840—1902) — оперна співачка.

Російські прізвища